Мати́ас Зе́гер (; 17 декабря 1977, Флавиль, кантон Санкт-Галлен, Швейцария) — швейцарский хоккеист, защитник. Почти всю карьеру провёл в клубе «Цюрих Лайонс».

В чемпионате Швейцарии провёл 1167 матчей, за сборную сыграл 327 матчей.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира (2013) в составе сборной Швейцарии.
 Трёхкратный участник Олимпийских игр (2002, 2006, 2010) в составе сборной Швейцарии.
 Победитель Лиги чемпионов (2009) в составе «Цюриха».
 Четырёхкратный чемпион Швейцарии (2000, 2001, 2008, 2012) в составе «Цюриха»
 Лучший бомбардир среди защитников чемпионата Швейцарии 2009/2010.

Статистика 
 Последнее обновление: 5 июля 2013 года

Клубная карьера 
 --- Regular Season --- ---- Playoffs ----
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
-----------------------------------------------------------------------------------
1996-97 Rapperswil-Jona Swiss 45 0 1 1 32 3 0 0 0 0
1997-98 Rapperswil-Jona Swiss 39 7 7 14 52 7 0 3 3 12
1998-99 Rapperswil-Jona Swiss 42 6 9 15 66 5 0 0 0 14
1999-00 Zurich Swiss 41 5 15 20 64 15 2 4 6 24
2000-01 Zurich Swiss 44 4 12 16 40 16 2 4 6 18
2001-02 Zurich Swiss 29 4 10 14 22 15 0 4 4 20
2002-03 Zurich Swiss 44 4 10 14 58 12 1 2 3 6
2003-04 Zurich Swiss 43 3 9 12 56 13 1 3 4 14
2004-05 Zurich Swiss 25 3 9 12 54 15 2 3 5 28
2005-06 Zurich Swiss 44 8 19 27 96 -- -- -- -- --
2006-07 Zurich Swiss 44 4 7 11 80 5 0 0 0 6
2007-08 Zurich Swiss 50 14 12 26 80 17 0 5 5 20
2008-09 Zurich Swiss 45 4 22 26 80 4 0 0 0 2
2009-10 Zurich Swiss 47 8 43 51 80 7 2 5 7 8
2010-11 Zurich Swiss 48 5 17 22 102 5 1 1 2 4
2011-12 Zurich Swiss 43 4 17 21 30 14 2 4 6 4
2012-13 Zurich Swiss 50 9 23 32 50 12 0 9 9 18

Международные соревнования

Ссылки 
 
 Профиль на сайте sports.ru 

Хоккеисты Швейцарии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Рапперсвиль-Йона Лейкерс»
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года